Samsung SGH-N500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, інструкція користувача,

Схожі моделі 
 Motorola C200
 Samsung SGH-R210
 Hyundai H-MP510
 Alcatel OneTouch E157
 Motorola C205

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

N
Мобільні телефони, представлені в 2002 році